Espiguilla puede referirse a:

 la espiga, como diminutivo, en particular la espiga modificada de poáceas y ciperáceas; 
 el nombre común de la planta poácea Bromus hordeaceus; 
 el nombre común de la planta poácea Bromus rubens
 el nombre común de la planta poácea Bromus tectorum
 el nombre común de la planta poácea Poa annua'''''.